Le leader de l'opposition ( ) est le parlementaire qui dirige l'opposition officielle au Bangladesh. Il est le leader du principal parti politique qui n'est pas au gouvernement, ce qui correspond habituellement au deuxième parti le plus représenté à la Jatiya Sangsad.

Liste des leaders de l'opposition

Références 

 
Liste en rapport avec le Bangladesh